Sintagma Adam și Eva se poate referi la:
 Adam și Eva au fost, conform Bibliei, primii oameni creați de Dumnezeu. Facerea lor este descrisă în Biblie, în primele 3 capitole din Cartea Genezei;
 Adam și Eva, un roman scris de Liviu Rebreanu;
 Adam și Eva, un tablou de Albrecht Dürer;
 Adam și Eva, o piesă de teatru scrisă de Sacha Guitry;
 Adam and Eve, un album de The Flower Kings;
 Adam & Ève, La Seconde Chance, o comedie muzicală franceză pusă în scenă de Pascal Obispo;
 Adam et Ève, o serie televizată din Québec, difuzată din 2012.
 Adam și Eva (piesă de teatru), piesă de teatru de Aurel Baranga.